Козицкий — фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:
 Козицкий, Владислав (1879—1936) — польский историк искусства, поэт, драматург, журналист и театральный критик, профессор Львовского университета.
 Козицкий, Григорий Васильевич (1724—1776) — писатель и журналист.
 Козицкий, Максим Зиновьевич (род. 1981) — украинский предприниматель, политик.
 
 Козицкий, Филипп Емельянович (1893—1960) — советский композитор, музыковед, заслуженный деятель искусств Украины, профессор.



См. также 
 Козицкий переулок